Лемешинское () — село,
Августиновский сельский совет,
Запорожский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2322180404. Население по переписи 2001 года составляло 38 человек.

Географическое положение 
Село Лемешинское находится в 6-и км от правого берега реки Днепр,
на расстоянии в 0,5 км от села Свитанок и в 1,5 км от села Новоселище.

История 
 1932 год — дата основания.

Примечания